Dattilo steht für
 Dattilo (Insel), italienische Felseninsel bei Panarea
 Dattilo (Paceco), Ortsteil von Paceco, Sizilien
 Dattilo-Klasse, eine Schiffsklasse der italienischen Küstenwache

 Familienname
 Generoso Dattilo (1902–1976), italienischer Fußballschiedsrichter
 Kristin Dattilo (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Nicholas Carmen Dattilo (1932–2004), Bischof von Harrisburg